A 2016. évi nyári olimpiai játékokon a női gyeplabdatornát augusztus 6. és 19. között rendezték. A tornán 12 nemzet csapata vett részt. A házigazda brazil csapat nem indíthatott csapatot a tornán, mivel a világranglistán nem került be az első negyven helyezett válogatott közé és a 2015-ös pánamerikai játékokon sem végzett az első hét hely valamelyikén.

A címvédő az előző két olimpián aranyérmes holland válogatott volt, akik ezúttal ezüstérmet nyertek.

Lebonyolítás 
A 12 csapatot két hatcsapatos csoportra bontották, a csoportmérkőzések során körmérkőzéses rendszerben dől el a csoporton belüli sorrend. A csoportokból az első négy csapat jut be a negyeddöntőbe, innen egyenes kieséses rendszerben zajlik a torna.

Eredmények

Csoportkör

A csoport

B csoport

Egyenes kieséses szakasz

Negyeddöntők

Elődöntők

Bronzmérkőzés

Döntő

Végeredmény

Jegyzetek

Források 
 

Gyeplabda a 2016. évi nyári olimpiai játékokon